Notzingermoos bezeichnet

 Notzingermoos (Oberding), Ortsteil der Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Naturschutzgebiet Notzingermoos